Temple Sinai może odnosić się do:
 Temple Sinai – synagoga w kalifornijskim Oakland
 Temple Sinai – synagoga w Denver
 Temple Sinai – synagoga reformowana w Sumter (na liście NRHP stanu Karolina Południowa)
 Temple Sinai – synagoga reformowana w Houston
 Temple Sinai – egalitarystyczna synagoga reformowana w Portsmouth (połączona w 2012 z Norfolk’s Ohef Sholom Temple)
 Temple Sinai – synagoga w Bellevue, przemianowana w kongregację Temple De Hirsch Sinai z kampusami w Seattle i Bellevue

Temple Sinai może się także odnosić do:
 Mount Sinai Temple – była synagoga reformowana w Sioux City (na liście NRHP stanu Iowa)
 Sinai Temple – synagoga konserwatywna w dzielnicy Westwood w Los Angeles